Сологу́б:

 Сологуб Андрій Павлович (1922, Конотоп— 2010) — український і французький живописець і скульптор.
 Сологуб Василь Павлович (1928—2008) — український письменник.
 Сологуб Віктор Григорович (1889—1937, Чернігів) — бандурист.
 Сологуб Віталій Олексійович (1926—2004, Краматорськ) — партійний, державний і профспілковий діяч УРСР.
 Сологуб Володимир Степанович (1927—1983) — український радянський історик, дослідник історії математики і математичної фізики.
 Сологуб Дмитро Романович
 Сологуб Ірина (1885—1972) — українська співачка (сопрано).
 Сологуб Леонід Ілліч (1931—2008) — український біохімік.
 Сологуб Надія Миколаївна (1935, Павлоград) — український філолог, професор, лауреат премії імені Івана Огієнка. 
 Олесь Сологуб — білоруський поет, публіцист.
 Сологуб-Довойно Станіслав — полковник армії Російської імперії, бригадний генерал Війська Польського.
 Сологуб Федір (1863—1927) — російський письменник.
  (*1709—†1781) — діяч Великого Князівства Литовського

Також 
 Салогуб Віталій Андрійович (1982—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соллогуб
Українські прізвища